Це список подій в анімації 2021 року.

Події

Cічня 

 3 січня: вийшла в ефір перша серія Великої Півночі .
 15 січня:
 HBO Max додав цільову сторінку «Анімація». 
 Перші десять епізодів другого сезону Розчарування виходять на Netflix.
 25 січня: Disney+ видаляє Дамбо, Пітера Пена та Коти-аристократи зі своїх профілів дітей через певні сцени, що містять старомодні расові стереотипи. Вони залишаються доступними дорослим глядачам.

Лютий 

 2 лютого: Kid Cosmic прем'єра на Netflix.
 9 лютого: Disney закриває Blue Sky Studios через поточні «економічні реалії», пов’язані з пандемією COVID-19. 
 17 лютого : Cartoon Network анонсувала фільм «Дивовижний світ Гамбола».
 22 лютого: Актор озвучування Гаррі Ширер оголошує, що більше не буде озвучувати афроамериканського персонажа доктора Хібберта в «Сімпсонах», його замінить Кевін Майкл Річардсон, починаючи з епізоду «Wad Goals». 
 23 лютого: Монстер Хай було оголошено про повернення з живим фільмом і мультсеріалом на Nickelodeon .
 26 лютого: фільм з елементами анімації - «Том і Джеррі » вийшов одночасно в кінотеатрах і на HBO Max.

Березень 

 4 березня: Фільм   Губка Боб: Втеча Губки та Табір «Корал»: Дитинство Губки Боба були випущені разом із запуском Paramount+ .
 5 березня: Рая та останній дракон вийшов одночасно в кінотеатрах і на Disney+.
 6 березня:
 Колумніст New York Times Чарльз М. Блоу стверджує, що персонаж Looney Tunes Пепе Ле П’ю «нормалізував культуру зґвалтувань». Після публікації статті повідомлялося, що його виключили з Space Jam: A New Legacy після того, як режисером став Малкольм Д. Лі. Повідомлялося, що персонаж не буде включений у поточні та майбутні проекти Warner Bros. Однак він з’явився в епізоді перезапуску Animaniacs «Якко Амакко», прем’єра якого відбулася 5 листопада 2021 року     
 Амфібія відновлює другий сезон.
 10 березня: South Park випускає ще один спеціальний фільм про пандемію. 
 15 березня: прем’єра фіналу серіалу «Качині історії» (2017), трисерійного епізоду під назвою «Остання пригода!».
 21 березня:
 Відбулася прем'єра 700-го епізоду Сімпсонів "Manger Things". Диванний кляп анімований Біллом Плімптоном. 
 Ліванський мультфільм Alephia 2053 опублікований на YouTube і потокових платформах. 
 26 березня : епізод Губки Боба Квадратні Штани «Mid-Life Crustacean » було видалено та недоступно для трансляції на Paramount+ через сцену нападу на трусики, тоді як « Kwarantined Krab » відкладено через схожість із пандемією COVID-19.  Епізод вийде в ефір 29 квітня 2022 року.
 29 березня :
 Перший епізод анімаційного серіалу, заснованого на коміксі Пітера де Пуртере «Бурке» (англійською: Dickie ), транслюється по телебаченню. 
 Відбулася  прем’єра телесеріалу Вулиця Далматинців, 101 на кабельному телебаченні в США.

Квітень 

 7 квітня : Cartoon Network Studios Europe змінено на Hanna-Barbera Studios Europe.
 10 квітня : Blue Sky Studios закривається.
 16 квітня : Netflix Animation випускає Арло, хлопчик-алігатор .
 25 квітня: 93-тя церемонія вручення премії «Оскар» :
 «Душа» режисерів Піта Доктера та Дани Мюррей, виробництва Pixar, отримав премію « Оскар» за найкращий анімаційний фільм . Його саундтрек, написаний Трентом Резнором, Аттікусом Россом і Джоном Батістом, отримав премію « Оскар» за найкращу оригінальну музику . 
 Анімація - "Якщо щось трапиться, я тебе кохаю" - режисери Майкл Говер і Вілл Маккормак, отримав премію « Оскар» за найкращий короткометражний анімаційний фільм . 
 23 квітня: на Netflix вийшов дебютний фільм Майка Ріанди «Мітчелли супроти Машин», створений на студії Sony Pictures Animation.

Травень 

 22 травня : фінал другого сезону Амфібія, серія - «True Colours», нарешті вийшов через три тижні після того, як був відкладений і згодом злитий через iTunes .
 31 травня: вийшла в ефір перша серія сіткому HouseBroken.

Червень 

 7 червня:
 Фінал першого сезону «Моллі з Деналі », одногодинний спеціальний серіал під назвою «Моллі та велика», прем’єра якого відбулася на PBS Kids .
 11 червня:
 Sony Pictures Animation випускає Дракон бажань, сценарист і режисер Кріс Аппельханс .
 Rainbow High показує фінал першого сезону на YouTube.
 12 червня: прем'єра другого сезону «Совиного дому» .
 18 червня: прем’єра «Луки» відбулася на Disney+ замість того, щоб вийти в кінотеатрах США.

Липень 

 2 липня : Бебі бос 2 вийшов одночасно в кінотеатрах і на стрімінговому сервісі - Peacock.
 16 липня:
 Прем'єра відродження Джонні Теста відбулася на Netflix .
 Космічний джем: Нове покоління вийшов одночасно в кінотеатрах і на HBO Max.
 Rainbow High показує першу серію другого сезону.
 30 липня: прем’єра фільму Кірка Де Мікко Vivo, створеного Sony Pictures Animation . Це перший музичний фільм Sony Pictures Animation. Пізніше фільм офіційно вийшов на Netflix 6 серпня 2022 року.
 31 липня: прем’єра серіалу «Совиний дім » під назвою «Стук, стук, стукіт у двері Гуті» отримала схвальні відгуки критиків. У ньому персонажі Луз і Еміті починають офіційно зустрічатися, що робить їх одним із небагатьох прикладів відверто дивної пари в мультсеріалі Disney.

Серпень 

 1 серпня : прем’єра третьої серії серіалу « Блюі » отримала схвальні відгуки критиків.
 11 серпня : А що як...?, анімаційний серіал-антологія виробництва Marvel Studios, прем’єра якого відбулася на Disney+. 
 20 серпня :
 Щенячий патруль у кіно вийшов одночасно в кінотеатрах і на Paramount+ .
 The Loud House Movie, повнометражний фільм, заснований на The Loud House, вперше вийшов на Netflix .
 27 серпня : I Heart Arlo вперше випущено на Netflix .

Вересень 

 13 вересня : дошкільний блок Cartoonito вийшов на Cartoon Network і HBO Max .
 18 вересня : після 18 років Сім'янин офіційно залишає Adult Swim .  
 21 вересня : «Дивовижний світ Гамбола » отримує новий серіал і фільм, у якому повертається Бен Бокле.
 26 вересня : Fox Television Animation було перейменовано на 20th Television Animation.

Жовтень 

 1 жовтня: прем'єра фільму «Привид і Моллі Макгі ».
 2 жовтня: прем’єра третього сезону серіалу « Амфібія ».
 4 жовтня: прем’єра «Шлях Алми» на PBS Kids .
 10 жовтня: під час віртуальної події Animaniacs показали короткий огляд майбутнього другого сезону шоу на New York Comic Con, який пізніше опублікував Hulu на YouTube. 
 16 жовтня: Майкл Кейн, британський актор (озвучення лорда Редбріка в « Гномео та Джульєтті » та «Шерлок Гномс» та Фінн МакМіссил у «Тачки 2 ») оголосив, що, всупереч повідомленням минулого дня, він не припиняє кар’єру.  
 22 жовтня:
 У кінотеатрах виходить фільм «Щось не так з Роном», виробництва Locksmith Animation .
 Прем'єра «Майя і троє » відбулася на Netflix .
 30 жовтня: на YouTube опубліковано презентаційний трейлер мультсеріалу під назвою «Піббі». Творець Додж Грінлі сказав, що це може стати повноцінним серіалом залежно від реакції глядачів, і сприйняття як фанатами, так і критиками було позитивним.

Листопад 

 8 листопада: прем’єра останнього сезону Squidbillies .
 22 листопада: повтори «Короля гори» повернулися на Adult Swim після втрати прав на синдикування у 2018 році.
 24 листопада: у кінотеатрах вийшов 60-й анімаційний фільм Енканто студії Walt Disney Animation Studios .
 25 листопада : South Park: Post COVID вийшов на Paramount+.
 27 листопада : прем’єра середини фіналу 3 сезону Амфібфя «Froggy Little Christmas» із Ребеккою Шугар у головній ролі.
 29 листопада: прем’єра другого сезону серіалу «Аніманіяки».

Грудень 

 2 грудня: міні-серіал « Санта Корпорація » вийшов на HBO Max, викликавши зневагу критиків.
 13 грудня: Squidbillies показує останній епізод.
 14 грудня: « Квіти і дерева » та « ВАЛЛ- І» внесено до Національного реєстру фільмів . 
 15 грудня:
 «Рон пішов не так » вийшов на Digital, Disney+ і HBO Max .
 Rumble було випущено на Paramount+ .
 16 грудня: South Park: Post COVID: The Return of COVID вийшов на Paramount+ .
 19 грудня: було підтверджено, що Джей Джонстон більше не озвучує Джиммі Песто в Bob's Burgers через його участь у нападі на Капітолій у 2021 році.  
 23 грудня: після більш ніж 14 років трансляції Comedy Central востаннє транслювала Футураму через те, що Adult Swim відновив права синдикації від Comedy Central . Однак серіал додали ще 2 травня 2022 року.
 24 грудня: Encanto вийшов на Disney+ через 30 днів після показу в кінотеатрах.
 27 грудня: повтори Футурами повернулися на Adult Swim після втрати прав на синдикацію серіалу Comedy Central у 2007 році. 
 30 грудня: на Netflix відбулася прем’єра спеціального фільму « Гільда та гірський король », який отримав схвалення критиків і позитивні відгуки.

Нагороди 

 Премія «Оскар» за найкращий повнометражний анімаційний фільм : «Душа».
 Премія «Оскар» за найкращий короткометражний анімаційний фільм : « Якщо щось трапиться, я кохаю тебе ».
 Премія редакторів американського кіно за найкращий змонтований повнометражний анімаційний фільм : Душа
 Міжнародний фестиваль анімаційних фільмів у Аннесі. Кристалічний довгий метр: лихо, дитинство Марти Джейн Каннарі
 Премія Енні за найкращий повнометражний анімаційний фільм : Душа
 Премія «Енні» за найкращий повнометражний анімаційний фільм — незалежний: «Вовкоходи» .
 Премія BAFTA за найкращий анімаційний фільм : Душа
 Премія «Сезар» за найкращий анімаційний фільм : Жозеп
 Премія Асоціації кінокритиків Чикаго за найкращий анімаційний фільм : «Вовкоходи» .
 Премія Асоціації кінокритиків Далласа-Форт-Ворту за найкращий анімаційний фільм : «Душа».
 Європейська кінопремія за найкращий повнометражний анімаційний фільм: Втікайте
 Премія Кола кінокритиків Флориди за найкращий анімаційний фільм : Душа
 Премія «Золотий глобус» за найкращий повнометражний анімаційний фільм : « Душа ».
 Golden Reel Awards : Соул
 Премія Гойя за найкращий анімаційний фільм : Туру, дивна курка
 Премія Японської кіноакадемії за анімацію року : «Вбивця демонів: Кімецу но Яйба», фільм: Поїзд Муген
 Нагорода Kids' Choice Award за улюблений анімаційний фільм : Душа
 Премія Асоціації кінокритиків Лос-Анджелеса за найкращий анімаційний фільм : «Вовкоходи» .
 Кінопремія Mainichi за найкращий анімаційний фільм : У пошуках чарівної Доремі
 Премія Національної ради рецензій за найкращий анімаційний фільм: Душа
 Премія Кола кінокритиків Нью-Йорка за найкращий анімаційний фільм: «Вовкоходи» .
 Премія Товариства онлайн-кінокритиків за найкращий анімаційний фільм : Душа
 Премія Гільдії продюсерів Америки за найкращий анімаційний фільм : Душа
 Премія Товариства кінокритиків Сан-Дієго за найкращий анімаційний фільм : «Вовкоходи» .
 Премія Кола кінокритиків Сан-Франциско за найкращий повнометражний анімаційний фільм : Душа
 Нагорода «Супутник» за найкращий анімаційний або змішаний повнометражний фільм : «Вовкоходи» .
 Премія «Сатурн» за найкращий анімаційний фільм : « Вперед ».
 Премія Асоціації кінокритиків St. Louis Gateway за найкращий анімаційний фільм : « Душа ».
 Токійська премія аніме : Віолет Евергарден: Фільм
 Премія Асоціації кінокритиків Торонто за найкращий анімаційний фільм: «Вовкоходи» .
 Нагорода Товариства візуальних ефектів за видатні візуальні ефекти в анімаційному фільмі : Душа
 Премія асоціації кінокритиків Вашингтона за найкращий повнометражний анімаційний фільм : « Душа ».

Випущені фільми

Дебют телевізійних серіалів

Закінчення телесеріалів

Дивіться також 

 2021 в аніме
 Список мультсеріалів 2021 року

Список літератури

зовнішні посилання 

 Анімаційні роботи року, занесені до списку IMDb

2021
2021 в анімації
Хронологія виступів у ЗМІ за роками